Иванюже́нков:

 Иванюженков, Антон Борисович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Иванюженков, Артём Борисович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Иванюженков, Борис Викторович (род. 1966) — российский спортивный функционер и государственный деятель.